Alan Sorrenti – cantautore italiano
 Davide Sorrenti – fotografo di moda italiano, fratello di Mario
 Franco Sorrenti – musicista e chitarrista italiano
 Jenny Sorrenti – musicista e cantautrice italiana
 Mario Sorrenti – fotografo di moda italiano, fratello di Davide
 Salvatore Sorrenti – hockeista su ghiaccio italiano